Piotr Wieczorek (ur. 1936) – prezes Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, scenograf Teatru Kalambur we Wrocławiu, z wykształcenia artysta malarz i historyk sztuki
 Piotr Wieczorek (ur. 1953) – profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim
 Piotr Wieczorek (ur. 1997) – polski gimnastyk występujący w gimnastyce sportowej
 Piotr Wieczorek (ur. XX w.) – doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, mikrobiolog związany z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Przypisy